Smoleńsk – miasto Rosji
 Smoleńsk – stacja kolejowa w Smoleńsku
 Smoleńsk-Siewiernyj – lotnisko wojskowe w Smoleńsku
 Smoleńsk - miejsce katastrofy polskiego Tu-154
 Smoleńsk –  ulica w Krakowie 
 Smoleńsk – tymczasowa nazwa monitora rzecznego ORP Kraków (1926)
 Smoleńsk – film polski w reżyserii Antoniego Krauzego o katastrofie smoleńskiej
 K-410 Smoleńsk – rosyjski okręt podwodny z napędem jądrowym